

Industrie du spectacle 

 Vedette, célébrité (aussi appelée star par anglicisme).

Électroménager 
 Vedette, marque française d'électroménager dont l'égérie était la Mère Denis.

Automobile 
 Vedette, véhicule fabriqué par FORD S.A.F. à Poissy, de 1948 à 1954.
 Vedette, véhicule fabriqué par Simca de 1954 à 1961 après le rachat de FORD S.A.F.

Domaine militaire 
 Vedette, bâtiment de guerre rapide et de petite taille, et, par extension, bateau à moteur rapide et léger.

Divers 
 Vedette (ou « mot vedette »), en lexicographie, entrée dans un dictionnaire.
 Vedette, manhwa (BD) de Lee Hee-jae.
Vedette, un label canadien d'édition musicale.

Voir aussi

Titre d'œuvre 
 Vedette,  comédie réalisée par Allan Dwan, sortie en 1925.
 Lily Mars vedette (Presenting Lily Mars), film musical américain de Norman Taurog, sorti en 1943.
 Vedettes du pavé (Sidewalks of London), film britannique de Tim Whelan, sorti en 1938.
 Vedettes sans maquillage, court métrage documentaire réalisé par Jacques Guillon en 1951.
 Vedette, film français réalisé par Claudine Bories et Patrice Chagnard, sorti en 2021;

Divers 
 Vedettes de Cherbourg, une des affaires les plus rocambolesques de détournement de matériel militaire français (fin des années 1960).
 Vedettes de l'île de Batz, groupement de trois compagnies maritimes assurant la desserte de l'Île de Batz (Finistère).